Dieter Baumann – niemiecki biegacz
 Eric Baumann – niemiecki kolarz
 Frank Baumann – niemiecki piłkarz
 Hans Baumann – niemiecki poeta, autor tekstów piosenek oraz książek dla dzieci
 Oscar Baumann – austriacki kartograf i etnograf
 Peter Baumann – niemiecki muzyk
 Peter Baumann – szwajcarski psychiatra
 René Baumann znany jako, DJ Bobo – szwajcarski DJ i piosenkarz eurodance'owy
 Romed Baumann (ur. 14 stycznia 1986 w Hochfilzen) – austriacki narciarz alpejski.
 Jerzy Baumann (1564–1607) – śląski drukarz

Zobacz też 
 Bauman